Стандартизи́рованный чжуа́нский язы́к (самоназвание: Vahcuengh (до 1982 — Vaƅcueŋƅ); чжуанское письмо: 话壮; ) — официальная стандартизированная форма чжуанского языка. 

Произношение этого языка основано на диалекте уезда Умин (Гуанси-Чжуанский автономный район), а также с небольшим фулянским влиянием; лексика несёт много северочжуанских слов. 

Несмотря на то, что стандартизированный чжуанский язык является официальным идиомом, в Юньнани имеется собственный стандартизированный говор.

Фонология 
В стандартном чжуанском языке 6 тонов, а в закрытом слоге их число сокращается до двух: они помечены цифрами «7» и «8».

Для запоминания используется мнемоническая фраза Son mwngz hwnj max gvaq dah «Научу тебя садиться на лошадь, чтобы пересечь реку».

Классификация 
Стандартизированный чжуанский язык — это искусственная смесь чжуанских диалектов. Лексика имеет преимущественно северные единицы; фонетически язык основан преимущественно на диалекте Шуанцзао, с добавлением слогов ny, ei, ou из говора Фуляна (оба населённых пункта находятся в Умине). Несколько учёных, включая Чжан, считают наречие Шуанцзао относящимся к северно-тайской языковой подгруппе, а Питтаяпорн (Pittayaporn) помещает этот идиом вне северно-тайской подгруппы, хотя и утверждает об их родстве. Этот говор был взят за основу в 1950-х потому, что он, являясь северочжуанским, сочетает в себе также характеристики южночжуанских наречий.

Использование 
Стандартный чжуанский язык используется там, где обычно по-чжуански не говорили и не писали, например, в новостных передачах и газетах. С его помощью записывают истории и современные песни, однако традиционные фольклорные песни записываются чжуанским письмом. Стандартный чжуанский — один из официальных языков Китая: он есть на банкнотах, все китайские законы должны переводиться на него, он используется на двуязычных указателях. Он также используется для обучения взрослых грамоте, но ему почти не учат в начальных и средних школах.

Отличия от диалекта Умина

Письменность

Алфавит 1952 года 
Первый чжуанский алфавит был создан в 1952 году. Он включал 26 букв стандартного латинского алфавита.

Инициали:

Финали:

Тона обозначались буквами c (низкий восходящий и низкий восходящий), q (средний ровный), x (низкий нисходяще-восходящий), y (высокий нисходящий), z (низкий нисходящий). Высокий восходящий и высокий ровный тона на письме не обозначались.

Алфавиты 1957 и 1982 годов 
В 1957 году в КНР для стандартизированного чжуанского языка предложили использовать модифицированный латинский алфавит с добавлением изменённых кириллических букв и символов МФА; кириллические буквы были использованы из-за того, что их формы напоминали цифры, которые использовались для обозначения тонов, то есть без связи с их настоящим произношением. Реформа 1982 года была направлена на замену кириллицы и символов МФА на латиницу, для большей лёгкости печати.

Алфавит 1957 года: Aa, Bb, Ƃƃ, Cc, Dd, Ƌƌ, Əə, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Kk, Ll, Mm, Nn, Ŋŋ, Oo, Өө, Pp, Rr, Ss, Tt, Uu, Ɯɯ, Vv, Yy, Ƨƨ, Зз, Чч, Ƽƽ, Ƅƅ.

Буквы p, t, k используются вместо b, d, g в конце слогов с 7-м тоном.

Старочжуанское письмо изменёнными китайскими иероглифами была похожа на вьетнамский тьы-ном. Некоторые знаки чжуанского письма были заимствованы из китайского, а другие созданы на месте из отдельных компонентов. Чжуанское письмо использовалось для записи чжуанских диалектов более тысячи лет и, в отличие от ханьцзы, никогда не стандартизировалось, авторы могли выбирать разные варианты написания одного и того же слова. Стандартный чжуанский может быть записан чжуанским письмом, но официально используется только латиница.

Пример текста 
Первая статья Всеобщей декларации прав человека.

Примечания 

Языки Китая
Тай-кадайские языки